Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 26 и 27 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 26 марта в 10:27 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:17, а финал — 27 марта в 19:00.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

200 м, вольный стиль, мужчины